

Geografia 
 Little Italy – nome dato a vari quartieri di origine italiana sparsi per il mondo anglosassone

Australia 
 Little Italy – quartiere di Melbourne

Canada 
 Little Italy – quartiere di Ottawa
 Little Italy – quartiere di Toronto
 Little Italy – quartiere di Vancouver
 Little Italy – quartiere di Winnipeg

Regno Unito 
 Little Italy – quartiere di Londra

Stati Uniti d'America 
 Little Italy – area non incorporata contee di Pulaski e Perry, Arkansas
 Little Italy – area non incorporata nella contea di Randolph, West Virginia
 Little Italy – area non incorporata nella Contea di Clay, West Virginia
 Little Italy – quartiere di Baltimora
 Little Italy – quartiere di Bridgeport
 Little Italy – quartiere di Chicago
 Little Italy – quartiere di Connellsville
 Little Italy – quartiere di New York
 Little Italy – quartiere di Omaha
 Little Italy – quartiere di Paterson
 Little Italy – quartiere di San Diego
 Little Italy – quartiere di Syracuse
 Little Italy – quartiere di Wilmington